Tapa může být:

 Tapa – město v Estonsku
 Tapa (obec) – samosprávná obec, zahrnující město Tapa a několik okolních sídel
 Tapa (hra) – balkánská hra podobná vrhcábám
 Tapa - netkaná textilie - „předchůdce“ papíru, používali ho Polynésané (odkaz na článek Českého rozhlasu k výstavě v Náprskově muzeu 2006)

Externí odkazy